Saggi (Essays) – opera di Francesco Bacone pubblicata per la prima volta nel 1597
 Essays – raccolta di saggi di Abraham Cowley
 Essays: First Series – raccolta di saggi di Ralph Waldo Emerson
 Essays: Second Series – raccolta di saggi di Ralph Waldo Emerson